Нарвская мужская гимназия — среднее учебное заведение в Российской империи. Находилась в городе Нарва, современный адрес — ул. Краави, 2.

История 
Решение об открытии в Нарве гимназии было принято в апреле 1875 года, а уже первого сентября 1875 года прогимназия в составе приготовительного и двух основных классов была открыта. Для прогимназии был арендован дом баронессы Арпсгофен на Рыцарской улице, но уже через два года (1877) состоялся переезд в предварительно отремонтированное здание Нарвского высшего уездного училища, постройки конца XVIII века, принадлежавшее в начале XIX века коменданту Нарвской крепости барону Велио, а в 1847 приобретённого для уездного училища.

Первый набор — 42 мальчика, постепенно число обучавшихся росло (403 в 1917 году). Принимались дети всех сословий и вероисповеданий, сдавшие приёмные экзамены. Обучение было платным (в 1875 — в приготовительном классе 20 рублей, в основном — 30 рублей в год), но гимназия получала финансовую поддержку от правительства и городского управления. Существовали назначаемые по представлению педагогического совета гимназии стипендии: две имени Императора Александра II (на средства священника П. Иовлева и Русского Общественного собрания), с 1902 года — две стипендии имени А. С. и М. Б. Лаврецовых, с 1907 — стипендия имени действительного статского советника А. Гана. Гимназисты пользовались полным пансионом.

В 1879 году четырехклассная прогимназия была преобразована в шестиклассную, а в 1881 — полную гимназию. Преподавались русский язык и логика, математика, французский, немецкий, латинский и греческий языки, физика, космография, история, география, природоведение, Закон Божий, с 1905 года — законоведение, с 1909 — фехтование на рапирах для старшеклассников, с 1910 — гимнастика и военный строй. В 1918 году преподавание Закона Божия было отменено, введено изучение эстонского языка.

В октябре 1915 года большая часть помещений гимназии были заняты 121-м полевым госпиталем, который находился здесь до января 1918. Для учебного процесса использовались 4 класса, физический кабинет и коридор, пришлось организовать двухсменную форму. В августе 1917 года предлагалось эвакуировать гимназию в Кирсанов.

Первый выпуск — 6 человек (1883).

После германской оккупации Нарвы в марте 1918 года занятия в гимназии велись с перерывами, значительная часть здания гимназии была занята оккупационными войсками. Гимназия была преобразована по прусском образцу, количество уроков немецкого языка было увеличено, был запланирован перевод преподавания всех предметов на немецкий язык. Эти планы остались неосуществлёнными, но гимназия сильно пострадала, здание нуждалось в ремонте, библиотека лишилась многих книг. В конце ноября 1918 года город был занят войсками Красной Армии, а в январе 1919 — эстонскими войсками. Новыми властями было решено объединить мужскую и женскую гимназии и открыть гимназии с совместным обучением: одну — с эстонским, а вторую — с русским языками преподавания. В русской школе было организовано два отделения — гуманитарное, с преобладанием языков, и реальное, с преобладанием точных наук (разделение начиналось с третьего класса), добавилось изучение эстонского языка

Учебное заведение, бывшая мужская гимназия, неоднократно меняло свое название: 1919/1920 учебный год — Нарвская русская средняя школа; 1921/1922 учебный год — Нарвская 2-я реальная гимназия, а затем — Нарвская русская гимназия. Занятия были перенесены в здания бывшей Братской Св. Владимирской двухклассной школы.

В 1927 году по предложению Министерства просвещения в гимназии было сокращено число классов с 10 до 7.

В таком виде гимназия просуществовала до 1941 года. В годы Великой Отечественной войны гимназическое здание было значительно разрушено, но после войны восстановлено. К началу 1945/46 учебного года здесь начала работу средняя школа с эстонским языком обучения, затем располагалась Нарвская восьмилетняя 3-я школа им. А. С. Пушкина.

С 1 сентября 2000 года здесь размещается Нарвская Ваналиннаская государственная школа.

Известные выпускники 
См. категорию Выпускники Нарвской мужской гимназии
Хенрик Виснапуу (1907)

Петер Пылд (1898)
Петров Александр Васильевич (1886) (автор книги о истории города Нарвы)

Примечания

Ссылки 
Нарвская мужская гимназия

Narva vana gümnaasiumihoone
Образование в Нарве
Гимназии Российской империи
Петербургский учебный округ
Русский язык в Эстонии